Улица Кибальчича () — улица в Деснянском районе города Чернигова. Пролегает от улицы Северная до проспекта Михаила Грушевского (улицы 1 Мая).

Примыкают переулок Андрея Карнабеда (Короленко), улицы Киевская, Виктора Костарчука, Сосновая.

История 
Водопроводная улица — в честь Черниговского водопровода, первая магистраль которого была построена в период 1880-1901 годы от насосной станции на Яловщине — проложена в 1930-е годы в период первых пятилеток, когда границы города расширялись в северном направлении.   

В 1960 году улица получила современное название — в честь русского революционера-народовольца и изобретателя Николая Ивановича Кибальчича.

Изначально улица пролегала от Лесной улицы до 1 Мая, в 1980-е годы первый квартал был ликвидирован: построен гаражный кооператив № 17, застроен домами улицы Лесная.

Застройка 
Улица пролегает в восточном и юго-восточном направлении параллельно улице Довженко. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой. 

Учреждения:
 дом № 4 — гаражный кооператив № 17

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 302 КИБАЛЬЧИЧА ВУЛИЦЯ  
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова